De eerste etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op zaterdag 5 juli 2014 en ging van Leeds naar Harrogate in het Engelse graafschap Yorkshire over een afstand van 190,5 kilometer.

Parcours 
Het was een vlakke rit met een heuvel van de vierde categorie en twee van de derde categorie. De etappe had een tussensprint op 77 km bij Newbiggin.

Verloop 
Na het vallen van de startvlag gingen de Franse renners Nicolas Edet en Benoît Jarrier en de 42-jarige Duitser Jens Voigt voorop. De sprintersploegen hielden de voorsprong hanteerbaar. 
Die marge schommelde lang rond de drie minuten, tot Voigt bij de puntensprint na 77 kilometer plots gas gaf. Hij liet zijn vluchtmaten achter zich op weg naar de tweede klim en pakte ook op de derde helling twee punten en daarmee de eerste bergtrui. De marge van vijf minuten die hij even had, bedroeg toen nog maar 0.45. 

Voigt werd op zestig kilometer van de streep ingelopen, door een verbrokkeld peloton. Een tweede groep, met Sebastian Langeveld, Rui Costa, Joaquim Rodríguez en Thibaut Pinot, haakte op 45 kilometer voor de streep weer aan. Ontsnappingspogingen bleven daarna uit en de sprintersploegen konden zich in alle rust voorbereiden op de finale. Die finale verliep echter allesbehalve rustig. Fabian Cancellara sprong weg op 1.200 meter, werd bijtijds achterhaald door de sprinters. In het geduw en getrek om de beste positie deelde Mark Cavendish een schouderduw uit, waardoor hij zelf hard onderuit ging, samen met Simon Gerrans. Marcel Kittel bleef buiten het gedrang en troefde Peter Sagan en Ramūnas Navardauskas af.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 1e etappe op www.letour.fr

01
Wielerwedstrijd in het Verenigd Koninkrijk
Sportevenement in Engeland
North Yorkshire